Буравцева — фамилия (мужской вариант от Буравцев) и топоним (посессив от фамилии Буравцев).

Известные носители:
 Буравцева, Екатерина Сергеевна (род. 1985) — российская дзюдоистка.
 Буравцева, Клавдия Михайловна (род. 1923) — Герой Социалистического Труда.

Топоним:
 Буравцева — деревня Яблоневского сельсовета Лебедянского района Липецкой области.